Acanthothecis — рід лишайників родини графідові (Graphidaceae). Назва вперше опублікована 1909 року Фредеріком Клементсом.

Види 
Згідно з базою даних Index Fungorum рід налічує 40 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E. 1909. The genera of Fungi. :1-227 — P.59

Посилання 
 

Роди грибів
Графідові
Лишайники